Hilscher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hilscher (1892–1964), österreichischer Fotograf
 Christian Gottlob Hilscher (1705–1748), Buchdrucker und der Gründer des Dresdner Anzeigers. 
 Eberhard Hilscher (1927–2005), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Jean-Claude Hilscher (* 1931), deutscher Chemiker und Kunsthistoriker
 Joseph Emanuel Hilscher (1806–1837), österreichischer Dichter
 Karl Hilscher (1873–1936), österreichischer Pädagoge und Heimatforscher
 Kurt Hilscher (1904–1980), deutscher Grafiker

 Rudolf Hilscher (1921–2017), deutscher Bildhauer
 Sabine Hilscher (* 1977), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Simon Paul Hilscher (1682–1748), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Hielscher